USS Kearsarge — кораблі ВМС США, названі на честь гори Кірсардж у Нью-Гемпширі.

 USS Kearsarge (1861) — шлюп, збудований у 1861 році. Під час громадянської війни в США потопив шлюп конфедератів «Алабама». Розбився на рифах у Карибському морі і затонув 2 лютого 1894 року.
 USS Kearsarge (BB-5) — пре-дредноут типу «Кірсадж». На службі протягом 1898-1955 років.
 USS Kearsarge (CV-12) — авіаносець типу «Ессекс», перейменований у процесі будівництва на «Хорнет». 
 USS Kearsarge (CV-33) — авіаносець типу «Ессекс».  На службі протягом 1946-1970 років. 
 USS Kearsarge (LHD-3) — універсальний десантний корабель типу «Восп». Збудований у 1993 році. Станом на 2019 рік перебуває на службі.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни